Der Ruthenbach bezeichnet

 den Ruthenbach (Ems), der nordöstlich von Herzebrock-Clarholz in die Ems mündet
 den amtlich ebenfalls als Ruthenbach bezeichneten Ruthebach, der südöstlich von Halle-Kölkebeck in den Loddenbach mündet